Der er 2 steder i USA med navnet Ramsey County:
 Ramsey County, Minnesota, sædet for statens hovedstad, Saint Paul
 Ramsey County, North Dakota